51-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Ялті у травні 1982 року.

Загальна інформація про турнір 
Фінальний турнір чемпіонату України 1982 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів.

Набравши 12 очок чемпіоном України вдруге став 32-річний одесит Костянтин Лернер.
Відставши від переможця на 2½ очки друге — третє місця розділили між собою Михайло Гуревич (Харків) та Володимир Маланюк (Севастополь).

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Деякі партії чемпіонату на 365chess.com 
 Деякі партії чемпіонату на сайті ФШУ

1982 у шахах
1982 в українському спорті
Травень 1982
Чемпіонати УРСР із шахів